Caracaraí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Roraima
 Caracaraí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Roraima